Нюстад — шведское название города Уусикаупунки в Финляндии.
 Нюстад, Клаудия — немецкая лыжница.